Mathilda jacteosa är en snäckart. Mathilda jacteosa ingår i släktet Mathilda och familjen Mathildidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
jacteosa